Fireman Save My Child – cortometraggio muto statunitense del 1918 diretto da Alfred J. Goulding
Fireman Save My Child – cortometraggio muto statunitense del 1919 diretto da Bud Fisher
Pompieri per ardore (Fireman, Save My Child) – film statunitense del 1927 diretto da A. Edward Sutherland
Fireman, Save My Child – film statunitense del 1932 diretto da Lloyd Bacon
Fireman Save My Child – film statunitense del 1954 diretto da Leslie Goodwins